Соболи может означать:

Белоруссия 
 Соболи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Соболи — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Соболи — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Соболи — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Соболи — посёлок в Завьяловском районе Алтайского края.
 Соболи — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Соболи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Соболи — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Соболи — микрорайон в г. Перми (ранее деревня).

См. также 
 
 Соболята